A Voz do Artista pode referir-se aos periódicos:

 A Voz do Artista (Angra do Heroísmo)
 A Voz do Artista (Coimbra)
 A Voz do Artista (Abrantes)

Desambiguações de jornais